Matrassteig steht für:

 Matrassteig (Neustadtl) in Neustadtl an der Donau zum Gipfelstein und zum Brandstetterkogel, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Matrassteig (Kieneck) am Kieneck in den Gutensteiner Alpen, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich